Bocconia är ett släkte av vallmoväxter. Bocconia ingår i familjen vallmoväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Vallmoväxter
Bocconia